Buma (geslacht), Fries geslacht
Buma/Stemra, belangenbehartiging in Nederland voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers op het gebied van muziekauteursrecht.

Personen
 Jaap-Derk Buma (1972), Nederlandse hockeyer
 Sybrand van Haersma Buma (1965), Nederlands burgemeester en voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA
 Anita Buma (1958), Nederlands ecoloog
 Bernard Wiardus Hopperus Buma (1953), Nederlands kolonel van de marechaussee
 Michiel van Haersma Buma (1951), Nederlands burgemeester
 Edo Buma (1946), Nederlandse hockeyer
 Bernhard van Haersma Buma (1932-2020), Nederlands burgemeester
 Johannes Cornelis Hopperus Buma (1927-1981), Nederlands militair en secretaris van prins Bernhard
 Wiete Hopperus Buma (1926-2009), Nederlands burgemeester
 Wybe Buma (Wybe Gerard van Haersma Buma, 1924-1998), Nederlands trompettist
 Sybrand Marinus van Haersma Buma (1903-1942), Nederlands burgemeester
 Wiardus Willem van Haersma Buma (1868-1927), Nederlands burgemeester
 Wiardus Willem Hopperus Buma (1865-1934), Nederlands burgemeester
 Bernhardus Jouke Buma (1835-1874), Nederlands burgemeester 
 Bernhardus Hopperus Buma (1826-1892), Nederlands burgemeester
 Age Buma (1820-1893), Nederlands liberaal politicus
 Wybe Bernhardus Buma (1807-1848), Nederlands bestuurder
 Wiardus Willem Buma (1802-1873), Nederlands bestuurder
 Lieuwe Annes Buma (1796-1876), Nederlands classicus
 Bernhardus Buma (1770-1838), Nederlands burgemeester

Zaken
Gemaal Buma, gemaal in de Noordoostpolder
Luchtbasis Buma, historische naam van regionale luchthaven in Kufra, Libië
Buma/Stemra, belangenorganisatie ter bescherming van muziekauteursrechten in Nederland

Overig
Buma, afkorting van burgerman